A Rodovia PR-561 é uma estrada pertencente ao governo do Paraná que liga a cidade de Nova Aliança do Ivaí à rodovia PR-218 (entroncamento no território de Paranavaí).

Trechos da Rodovia 

A rodovia possui uma extensão total de aproximadamente 25,8 km (dos quais 11 km são apenas planejados, porém constando como pavimentado nas cartilhas do DER/DNIT e nos aparelhos de GPS), podendo ser dividida em 2 trechos, conforme listados a seguir:

Extensão construída: 14,8 km (57,36%)

Extensão pavimentada: 14,8 km (57,36%)

Ver também 
 Lista de rodovias do Brasil

Ligações externas 
 Mapas rodoviários do Brasil e dos estados (arquivos PDF para download)
 Banco de Informações e Mapas de Transportes - BIT

Rodovias do Paraná